Бара́нов — поширене російське і болгарське прізвище. Жіноча форма — Баранова.

Відомі носії 
 Баранов Богдан — майстер спорту України з дзюдо, тренер з боксу.
 Баранов Борис Олександрович (1940—2005) — Ліквідатор, Герой України.
 Баранов Валерій Олексійович (1957) — український політик, депутат ВР України.
 Баранов Василь Анатолійович (1979) — український футболіст, півзахисник.
 Баранов Василь Андрійович (1914—1945) — гвардії капітан, Герой Радянського Союзу.
 Баранов Віктор Кирилович (1901—1970) — радянський воєначальник, Герой Радянського Союзу.
 Баранов Віктор Іванович — генерал-лейтенант танкових військ, Герой Радянського Союзу.
 Баранов Віктор Федорович (1950—2014) — український письменник (поет, прозаїк, перекладач).
 Баранов Віталій Анатолійович (1967) — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Баранов Володимир Петрович (1919—1980) — радянський військовий українського походження, Герой Радянського Союзу.
 Баранов Іван Олександрович (1985) — український та фінський футболіст, захисник.
 Баранов Кузьма Васильович (1906—1970) — український радянський діяч, інженер, директор Донецького і Макіївського металургійних заводів, лауреат Сталінської премії. Депутат Верховної Ради УРСР 3—4-го скликань.
 Баранов Максим Володимирович (1992—2014) — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Баранов Микита (1992) — естонський футболіст.
 Баранов Микола Андріанович (1909—1981) — український радянський скульптор.
 Баранов Микола Миколайович (1960) — радянський весляр на байдарках, триразовий чемпіон світу, Заслужений майстер спорту СРСР.
 Баранов Олександр:
 Баранов Олександр Андрійович (1747—1819) — російський державний діяч, підприємець, перший Головний правитель російських поселень у Північній Америці (1790—1818). 
 Баранов Олександр Андрійович (актор) (1914—1995) — радянський актор кіно та озвучування.
 Баранов Олександр Іванович (нар. 1960) — радянський та український футболіст і тренер.
 Баранов Олександр Миколайович (1864—1935) — російський письменник, публіцист, громадський діяч.
 Баранов Олександр Миколайович (актор) (нар. 1960) — радянський і російський кіноактор і каскадер.
 Баранов Олександр Миколайович (генерал-губернатор) (1793—1821) — цивільний губернатор Таврійської губернії (28.12.1819 – 25.04.1821), камергер, дійсний статський радник. петербурзький знайомий Пушкіна.
 Баранов Олександр Миколайович (режисер) (нар. 1955) — радянський і російський кінорежисер, сценарист, продюсер.
 Баранов Олександр Олександрович (1926—2008) — радянський ы країнський вчений-металознавець. Доктор технічних наук (1965), професор. Член АН вищої школи України (1996).
 Баранов Олександр Олексійович (1928—2003) — радянський партійний і державний діяч, професор.
 Баранов Олексій Володимирович (1980) — білоруський хокеїст.
 Баранов Павло Олександрович (1892—1962) — радянський ботанік, спеціаліст по морфології і анатомії рослин.
 Баранов Роман Олександрович (1978—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Баранов Сергій Микитович (1918—2000) — український хімік, член-кореспондент НАН України.
 Баранов Сергій Миколайович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Баранов-Орел Сергій Анатолійович (1983—2014) — старший прапорщик Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Жінки 

Російські прізвища
Болгарські прізвища